Daniel Farrant (1575–1651), compositeur anglais ;
 Jill Farrant (née en 1961), botaniste sud-africaine ;
 Richard Farrant (c.1525–1580), compositeur anglais